Ashland Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Ashland Township, dans le comté de Cass.

Indiana 
 , du comté de Morgan.

Michigan 
 , du comté de Newaygo.

Minnesota 
 , du comté de Dodge.

Nebraska 
 , du comté de Saunders.

Pennsylvanie 
 Ashland Township, du comté de Clarion.

Homonymie de townships